Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2023 jest 71. sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (European Rally Championship). Mistrzostwa będą składały się z ośmiu rajdów.

Kalendarz 

W roku 2023 w kalendarzu zalazło się 8 rajdów tyle samo, co w roku poprzednim. Do kalendarza powrócił po rocznej przerwie Rajd Węgier i zapowiedziano nowy Royal Rally of Scandinavia, zrezygnowano natomiast z Rajdu Azorów i Rajdu Katalonii

Wyniki

Klasyfikacja ERC po 1 rundzie

Przypisy